Constance Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Constance Lake (Manitoba)
 Constance Lake (Neufundland und Labrador)
 Constance Lake (Cochrane District, Ontario)
 Constance Lake (Ottawa, Ontario)
 Constance Lake (Timiskaming District, Ontario)
 Constance Lake (Division No. 15, Saskatchewan)
 Constance Lake (Division No. 16, Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Constance Lake (Georgia)
 Constance Lake (Kalifornien)
 Constance Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Constance Lake (Wright County, Minnesota)
 Constance Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Big Constance Lake
 Lake Constance
 Bodensee